Гуламов — тюркоязычная фамилия.

Известные носители 
 Гуламов, Бахтияр Абиль оглы (1949—2014) — советский азербайджанский футболист и тренер, мастер спорта СССР. 
 Гуламов, Кадыр Гафурович (род. 1945) — узбекский физик, академик Академии наук Республики Узбекистан.
 Гуламов, Расул Гуламович (1911—?) — советский и узбекский партийный и государственный деятель, председатель Верховного Совета Узбекской ССР.